Rodolfo Cristián de Frisia Oriental (en alemán, Rudolf Christian von Ostfriesland; Hage, 2 de junio de 1602-ibidem, 17 de abril de 1628) fue conde de Frisia Oriental y el segundo hijo varón del conde Enno III de Frisia Oriental y de Ana de Holstein-Gottorp.

Biografía 
Durante su reinado, tropas que participaban en la guerra de los Treinta Años empezaron a retirarse y acuartelarse en Frisia Oriental. También durante su reinado, se inició la explotación de turba pantanosa en Frisia Oriental.

Alcanzó un acuerdo con los Estados frisones orientales, quienes le rindieron homenaje, y en último término incluso la ciudad de Emden lo hizo. Bajo su liderazgo, el Harlingerland (Distrito de Wittmund) fue finalmente incorporado al condado de Frisia Oriental. Esto es visible en el escudo de armas del condado, que fue introducido bajo su reinado en 1625 y permaneció en uso hasta que el condado fue anexionado por Prusia en 1744.

Con solo 25 años, se vio envuelto en una pelea con un teniente del ejército imperial del general Matthias Gallas, que estaba acuartelado en el castillo de Berum. Fue apuñalado en el ojo izquierdo, y murió de su herida.

Como Rodolfo Cristián no tenía hijos, fue sucedido como conde de Frisia Oriental por su hermano, Ulrico II.

Ancestros

Referencias 
 Tielke, Martin (ed.): Biographisches Lexikon für Ostfriesland, Ostfriesisches Landschaftliche Verlag- u. Vertriebsgeschäft, Aurich, vol. 1  (1993), vol. 2  (1997), vol. 3  (2001)
 Heinrich Reimers: Ostfriesland bis zum Aussterben seines Fürstenhauses, Bremen, 1925
 Ernst Esselborn: Das Geschlecht Cirksena, Berlin, 1945

Condes de Frisia Oriental
Alemanes del siglo XVII